Ischnothele är ett släkte av spindlar. Ischnothele ingår i familjen Dipluridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spindlar
Ischnothele